Линднер (, ) — фамилия.

Известные носители:

 Линднер, Август (1820—1878) — немецкий композитор и виолончелист.
 Линднер, Альберт (1831—1888) — немецкий драматург.
 Линднер, Георг (род. 1983) — молдавский горнолыжник австрийского происхождения, участник Олимпийских игр 2014 года.
 Линднер, Густав (1828—1887) — австрийский чешский учёный-педагог, один из крупнейших деятелей чешской педагогической науки XIX века.
 Линднер, Ласло (1916—2004) — венгерский шахматный композитор.
 Линднер, Славомир (1913—1982) — польский актёр, театральный режиссёр и педагог.
  (1843—1919) — немецкий историк.
 Линднер, Фридрих (ок.1542–1597) — немецкий музыкальный редактор, копиист, капельмейстер
 Линднер, Хайнц (род. 1990) — австрийский футболист.
 Линднер, Христиан (род. 1979) — немецкий политик.
 Линднер, Эдвин (1884—1935) — немецкий дирижёр.
 Линднер, Эрвин (1888—1988) — немецкий энтомолог, специалист по двукрылым.
 Линднер, Юаким (род. 1991) — шведский футболист, полузащитник.

Примечания